Ся́нь Дунмэ́й (, род. 15 сентября 1975, городской уезд Сыхуэй городского округа Чжаоцин провинции Гуандун) — китайская дзюдоистка, член национальной сборной Китая. Двукратная Олимпийская чемпионка Олимпийских игр 2008 года в Пекине и Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Дважды серебряный призёр чемпионатов Азии 1995 и 2004 годов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года